Reštovo je lahko:
 Reštovo Žumberačko (Hrvaška)
 Reštovo (Hrvaška)